Жанакорган () — топонимы в Казахстане:

 Жанакорган — село в Жанакорганском районе Кызылординской области
 Жанакорган (курорт) — бальнеогрязевой курорт
 Жанакорган (станция) — железнодорожная станция на линии Кызылорда — Арыс.